Charles Bennet, 4e graaf van Tankerville, een pionier op het gebied van cricket (1743–1822)
 Charles Bennett (atleet) (1870–1949), een Brits atleet
 Charles Bennett (acteur) (1889–1943)
 Charles Bennett (scenarioschrijver) (1899–1995)
 Charles L. Bennett (1956), Amerikaans astrofysicus
 Charles Bennett (American football) (born 1983)
 Charles Bennett (vechter) (1979), ook bekend als "Krazy Horse"
 Charles Bennett (voetballer), een Brits voetballer